Petit goémon est un nom vernaculaire ambigu  en français. Sur le littoral du Massif armoricain, en particulier en Bretagne, c'est un terme couramment utilisé par les personnes qui pratiquent la récolte des algues rouges à basse mer pour les industries d'extraction des carraghénanes : il s'agit essentiellement de Chondrus crispus, mais cela concerne également, quoiqu'à un moindre degré, Mastocarpus stellatus.

Le petit goémon est en Amérique du Nord le nom sous lequel est commercialisée l'algue rouge Palmaria palmata de la famille des Palmariaceae.

Références

Liens externes 
 
 
 
 

Algue rouge (nom vernaculaire)
Algue comestible
Nom d'algue ambigu